Ныммик () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Ныммик, Валло Юханович (1913—?) — депутат Верховного Совета СССР.
 Ныммик, Райво (род. 1977) — эстонский футболист.
 Ныммик, Сальме (1910—1988) — экономикогеограф, доктор географических наук, профессор кафедры экономической географии Тартуского университета.
 Ныммик, Сулев (1931—1992) — эстонский режиссёр театра и кино, актер, сценарист, комик и артист балета, заслуженный деятель искусств Эстонской ССР.